Шони Хилс има више значења:
 Шони Хилс (округ Грин, Охајо)
 Шони Хилс (округ Делавер, Охајо)